Paul Köster ist der Name folgender Personen:

* Paul Köster (Maler) (auch Paul Koester; 1855–1946), deutscher Maler
 Paul Köster (Mediziner) (auch Paul Koester; 1909–1991/1992), deutscher Chirurg